Хоук, Хок () — английская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Хоук, Итан (род. 1970) — американский актёр.
 Хоук, Кали (род. 1986) — американская актриса и комедиантка.
 Хоук, Майя (род. 1998) — американская актриса и модель.
 Хоук, Роберт (1929—2019) — австралийский политический деятель, 23-й Премьер-министр Австралии.
 Хоук, Тони (род. 1968) — американский скейтбордист.

См. также 
 Хок
 Хоукс
 Hawk

Примечания